Ангерран II:
 Ангерран II де Куси (1110—1147/1149) — французский рыцарь, сеньор де Куси, Марль, Вервена, Пинона, Крепи, Креси и Ла-Фер в Пикардии, крестоносец.
 Ангерран II де Понтье (ум. 1053) — граф Понтье и сеньор д’Омаль.